Miejscowości w USA:
 Fairland – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Shelby
 Fairland – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 Fairland – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Ottawa
Gminy w USA:
 Fairland (ang. Fairland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lyman